Ива́н Саве́льевич Кичмаре́нко (род. 16 марта 1946 года) — глава администрации (мэр) г.Бийска с 2004 по 2006 годы.

Биография 
 Родился 16 марта 1946 года в селе Зональное Алтайского края;
 В 1953 году поступил в первый класс Зональной средней школы. За время учёбы в школе неоднократно становился чемпионом Зонального района по лыжам.
 Окончив школу в 1963 году, успешно сдал экзамены в Бийский педагогический институт и был зачислен на физико-математический факультет. Учась в институте, всерьёз увлекался велоспортом и быстро добился звания чемпиона города Бийска.
 В 1967 году по распределению направляется на работу в Луговскую среднюю школу в должности зам. директора. В ноябре того же года призывается в ряды Вооружённых Сил Советской Армии. В августе 1969 года переехал на постоянное место жительства в Бийск.
 С 1969 по 1975 годы участвует в преподавательской работе с трудными подростками. В 1975 году по направлению партийных органов перешёл на работу в милицию. За годы службы в органах внутренних дел прошёл путь от заместителя начальника Приобского райотдела до начальника УВД города.
 За это время окончил Омский юридический институт, а в 1986 году Академию МВД СССР — факультет N 1. По окончании Академии Краевой комитет КПСС утвердил И. С. Кичмаренко в должности заведующего отделом административных и торгово-финансовых органов Бийского ГК КПСС.
 В 1992 году был переведён на должность заместителя министра внутренних дел Республики Алтай. Будучи заместителем министра, трижды принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.
 В 1997 году Госсобранием республики утверждён в должности  управляющего делами Правительства Республики Алтай. Единственный от Алтайского края прошёл обучение по президентской программе подготовки высшего управленческого звена в структуры государственной власти России в городе Нанте, Франция.
 В 1998 году возвратился в родной город, где начал работу в должности заместителя генерального директора Табачной фабрики.
 В 2000 году был избран депутатом Алтайского Краевого Совета Народных Депутатов и Думы города Бийска. Как член комитета по правовой политике и местному самоуправлению участвовал в разработке 23 законов, внёс более 40 поправок в краевое законодательство.
 В 2004 году бийчане избрали Ивана Савельевича Кичмаренко Главой города.
 14 июня 2006 г. сложил с себя полномочия Главы города.

Отставка 
По сообщениям СМИ:
Очередное заседание Думы не предвещало такого поворота событий, хотя споры законодательной и исполнительной ветвей власти Бийска были жаркими. Когда подняли вопрос о том, что дальше будет с городом, Иван Кичмаренко удалился из зала, сказав, что ответ даст через три минуты. Вернулся уже с заявлением об отставке. Несколько депутатов проголосовали за отсрочку его рассмотрения. Мнения разделились — по закону, решение о прекращении полномочий должно быть принято в кратчайший срок. Поэтому депутаты вновь провели — уже внеочередное заседание Думы в закрытом режиме. По итогам голосования отставка главы города Ивана Кичмаренко принята при одном воздержавшемся и 23-х — «за».

После ухода И. С. Кичмаренко в отставку исполняющим обязанности главы администрации города была назначена Лидия Афанасьевна Громогласова, до этого работающая в должности первого заместителя главы города.

На внеочередных выборах главой администрации г. Бийска был избран Анатолий Викторович Мосиевский.

Примечания 

Члены КПСС
Главы Бийска
Выпускники Омской академии МВД России
Депутаты Думы города Бийска
Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания
Министры Республики Алтай